Murray de Vere Beauclerk, 14. Duke of St. Albans (* 19. Januar 1939), von 1964 bis 1988 unter seinem Höflichkeitstitel Earl of Burford bekannt, ist ein britischer Peer und Politiker der Conservative Party.

Leben und Karriere 

Er ist der älteste Sohn von Charles Beauclerk, 13. Duke of St. Albans (1915–1988) aus dessen erster Ehe mit Nathalie Chatham Walker. Er ist ein Nachfahre von König Charles II. durch dessen illegitimen Sohn Charles Beauclerk, 1. Duke of St. Albans. Er besuchte die Tonbridge School in Kent.

Beim Tod seines Vaters erbte er 1988 dessen Adelstitel, einschließlich des damit verbundenen Sitzes im House of Lords. Im November 1999 verlor er durch Inkrafttreten des House of Lords Act seinen erblichen Parlamentssitz.

Seit 1989 ist er Governor-General der Royal Stuart Society.

Familie 

In erster Ehe heiratete er am 31. Januar 1963 Rosemary Frances Scoones (* Oktober/Dezember 1941 in Romford), Tochter von Francis Harold Scoones (1915–2004) und dessen Ehefrau Rose Frances Callis (* 1909). Die Ehe wurde 1974 geschieden. Sie haben zwei Kinder:
 Lady Emma Caroline de Vere Beauclerk (* 22. Juli 1963)
 Charles Beauclerk, Earl of Burford (* 22. Februar 1965)

In zweiter Ehe heiratete er am 29. August 1974 Cynthia Theresa Mary Howard (* 23. März 1928; † 12. Mai 2002). 2001 erfolgte die Scheidung.

Am 14. Dezember 2002 heiratete er in London seine derzeitige Ehefrau Gillian Anita Northam.

Ahnentafel

Weblinks

Einzelnachweise 

Murray Beauclerk
Duke of St. Albans
Baron Vere
Mitglied des House of Lords
Conservative-Party-Mitglied
Politiker (20. Jahrhundert)
Politiker (21. Jahrhundert)
Brite
Geboren 1939
Mann